The Possibility and the Promise — дебютный полноформатный студийный альбом поп-панк-группы Amber Pacific, вышедший в 2005 году.

Об альбоме 
Название альбома, возможно, взято из песни «The Tension and the Terror» исполняемой группой Straylight Run.

Список композиций 
 «Everything We Were Has Become What We Are» — 2:59
 «Poetically Pathetic» — 3:22
 «Gone So Young» — 3:25
 «Save Me from Me» — 2:48
 «Postcards» — 3:11
 «For What It’s Worth» — 3:34
 «The Right to Write Me Off» — 3:19
 «The Sky Could Fall Tonight» — 3:41
 «Falling Away» — 3:01
 «Always You (Good Times)» — 4:09
 «If I Fall» — 3:56
 «Can’t Hold Back» — 3:34

Альбомы поп-панка
Альбомы Hopeless Records